Dit artikel beschrijft de prestaties van voetbalclub Club Brugge in het seizoen 2018/19.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Daikin / Proximus
Sportmerk: Macron

Transfers

Zomer

Winter

Oefenwedstrijden
Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die Club Brugge in de aanloop naar en tijdens het seizoen 2018/19 zal spelen.

Supercup

Jupiler Pro League

Reguliere competitie

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

PO I: Play-off I, PO II: Play-off II, : Degradeert na dit seizoen naar eerste klasse B

Play-off I

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Beker van België

Europees

UEFA Champions League

Groep A

UEFA Europa League

Externe link
 Officiële website

Club Brugge naar seizoen
Belgische voetbalclub 2018/19